Байкенов — фамилия; имеет женскую форму Байкенова.
 Байкенов, Геннадий Николаевич (род. 1950) — советский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Байкенов, Кадыр Каркабатович (1944—2022) — казахстанский государственный деятель.
 Байкенов, Нурлы Байкенович (1915—1991) — советский военный деятель, генерал-майор.